Procamacolaimus är ett släkte av rundmaskar. Procamacolaimus ingår i familjen Leptolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Procamacolaimus